Премия «Грэмми» за лучший регги-альбом — американская музыкальная премия. Вручается с 1985 г. в рамках церемонии «Грэмми». До 1992 г. именовалась «Лучшая запись регги» и вручалась не только за альбомы, но и за отдельные композиции.

Подавляющее большинство лауреатов — ямайцы. Наиболее часто премию выигрывал Зигги Марли.

Примечания 

Грэмми
Награды, появившиеся в 1985 году
Регги-альбомы